Membre de la Fédération Européenne des Festivals de Film Fantastique de 2003 à 2009, les Utopiales ont décerné durant cette période un Méliès d'argent, permettant au lauréat de concourir pour le Méliès d'or du meilleur court métrage fantastique ou de science-fiction européen.

À partir de 2008, les spectateurs votent pour décerner le prix du public. Depuis 2015, le Prix Canal+ permet à l’œuvre récompensée d'être achetée par la chaine de télévision.

Uniquement française entre 2003 et 2005, la sélection est devenue européenne jusqu'en 2013, puis internationale à partir de 2014.

Palmarès

2003 
 Debout les frileux de la Terre, de Christophe Le Borgne, , 13', 2003
 Diesel nostalgie, de Laurent Germain Maury,  / , 7', 2002
 Out of memory, d'Edouard Moussa, , 2002
 Mutafukaz, d'Yan Blary et Guillaume Renard, , 8', 2002
 Coup de lune, d'Emmanuel Hamon, , 19', 1998, 
 L'Homme sans tête, de Juan Diego Solanas,  / , 18', 2003
 Exsequi 5, de Stephane Artus, , 8', 1998
 CûLPiiX, de Sébastien Marqué, , 18', 2003 - Méliès d'argent
 Sergueï et Tatiana, de Jean-Yves Guilleux, , 9', 2003

2004 
 Le striptease du fossoyeur, de Frédéric Réau, , 2003
 La mélodie du bonheur, d'Antoine Colomb, , 2004
 L'empreinte de l'ange, de Chris Reynaud, , 2004
 Personne n'est parfait, de Christophe Clamaron, , 2005 - Méliès d'argent
 Le Point Oméga, de Laure Hassan, , 2004
 Last Game, de Fred Bargain, , 2004
 Orbital Tango, de Philippe le Fur, , 2004
 Vita ex musica, d'Antoine Dekerte, Léandre Lagrange, et Azad Luzbaronian, , 2004

2005 
 Mort à l'écran, d'Alexis Ferrebeuf, , 14', 2005
 Murielle moi non plus, de Christine Guilbaud, , 12', 2004 - Méliès d'argent
 Stricteternum, de Didier Fontan, , 2004
 Cafard, de Thomas Léonard, Guillaume Marques et Paul Jacamon, , 2005
 Ego, de Luis Blaise, Thomas Lagache et Bastien Roger, , 2005
 Le baiser, de Stéfan Le Lay, , 2005
 La poème de la mer, d'Erwan Legal, , 2004
 Organik, de David Morlet, , 2004
 The Venus Projet, d'Olivier Jean, , 2004

2006 
 Léthé, d'Antonin Martin-Hilbert, , 2006 -  française
 Judas, de Nicolas Bary, , 2005
 Delivery, de Till Nowak, , 2005
 Energy hunter, d'Albert Arizza, , 2005
 Get the rabbit back, de Kamen Kalev, Dimitar Mitovski, , 2005
 Ich rette das mutliversum (Je sauve le mutlivers), d'Ulf Groote, , 2005
 Sniffer, de Bobbie Peers, , 2005 - Méliès d'argent  / Méliès d'or 2007
 Moloch, de Marcin Pacera, , 2006
 Prelude, de Thierry Van Gyseghem, Gunther Schievers, , 2005
 Dynamo, de M. Goutte, F. Le Nezet, B. Mousquet, 
 Jules-Aimé Peclard, distillateur d'esprit de clocher, de Grégoire Mayor, , 2006

2007 
 The Silver Rope, de Fabio Guaglione et Fabio Resinaro, , 2006
 6547, de Sébastien Baudet, , 2007 -  française
 Bed boy, de R. Edmond, J. Faber-Taboureaux, G. Lauer et N. Roller, , 2005 -  européenne
 Chair fraîche, de Jean-Patrick Benes et Allan Mauduit , , 2006
 DVD, de Ciro Altabas, , 2006 - Méliès d'argent
 Face, de Hendrick Dussolier, , 2007
 Les inhumains, de Olivier Monot, , 2007
 La chute des villes, de Nicolas Lim, , 2007 -  européenne
 Raymond, de Bif,  / , 2007
 La discordance, de Patrick Hernandez, , 2007
 Voigtkampff, de Tobias Suhm, , 2007 -  française

2008 
 The curse of the remote island, de Chrzu, , 2008 -  française
 A6 / A9, de Johannes Schiensl, , 2007
 Las Gafas, d'Alberto Garcia Martin, , 2008
 Morana, de Simon Bogojevic,  / , 2008
 Morsure, de David Morley, 
 El ataque de los robots Nebulosa-5, de Cherna Garcia Ibarra, , 2008
 Porque hay cosas que nunca se olvidan, de Lucas Figueroa, , 2008
 Replay, de Zakaria Boumediane, Camille Delmeule, Fabien Félicité-Zulma, Anthony Voisin, , 2007
 Monsieur Selavy, de Peter Volkart, , 2008
 Skhizein, de Jérémy Clapin, , 2008 - Prix du public
 This way up, de Smith & Foukes, , 2008 - Méliès d'argent
 Vault, de Fred Neuen, , 2008
 High maintenance, de Philip Van, , 2007 -  française

2009 
 La ville dans le ciel, de Giacomo Cimini, , 2009 -  française
 4, d'Edouard Salier, , 2009
 Ad aeternum, de Laurent Kempf, , 2008
 Aux limites de l'étrange : Artemis V., de Virgile Dalier, , 2009 -  française
 Baby boom, de Thierry Lorenzi, , 2009
 El fejador de historias, de José Gomez Gallego, , 2009 -  française
 La révélation, de Vincent Diderot, 2008
 Miniatures (Maquetas), de Carlos Vermut, , 2009 - Méliès d'argent
 Mortified, de Robert Nevitt, , 2009 -  française
 Virtual dating, de Katia Olivier,  - Prix du public
 Zombies and cigarettes, d'Inaki San Roman et Rafa Martinez, , 2009 -  française
 Arbeit für alle, de Thomas Oberlies et Mathias Vogel, , 2008
 A través del ocaso, de Javier Yanez Sanz, , 2009
 Paris by night of the living dead, de Grégory Morin, , 2009
 Die schneider krankheit, de Javier Chillon, , 2008

2010 
 E-pigs, de Petar Pusic, , 2009
 Voisins (Vecino), de Gabi Martin, , 2010
 Yuri Lenonn's landing on Alpha 46, d'Anthony Vouardoux, , 2010 - Mention spéciale du jury
 Il était une fois l'huile, de Winshluss, , 2010 - Prix du jury
 Strike, de Jonas Klinkenbij, , 2009
 Lui, il ne ferait jamais ça, d'Anartz Zuazua, , 2009 - Prix du public
 Articial Paradise Inc., de Jean-Paul Frenay, , 2010
 Mrdrchain, d'Ondrej Svadlena,  / , 2010
 La tour du temps, de Jose Luis Quiros, , 2010
 Maska, de Stephen & Timothy Quay, , 2010
 Pathos, de Denis Cabella, Marcello Ercole et Fabio Prati, , 2009
 Jour 0, de Vincent Diderot, , 2010
 Pixels, de Patrick Jean, , 2010
 Terriblement profonde, de Daniel Florencio,  / , 2010 
 Douce créature, de Marc James Roels, , 2009
 The origin of creatures, de Floris Kaayk, , 2009
 Connected, de Jens Raunkjaer, Christensen & Jonas Drother Mouritsen, , 2009

2011 
 Exodus, d'Alexander Lehman, , 2010 -  française
 Psidomania, de Mélanie Lukhaup, , 2010 -  française
 Jeannine M., de Grégoire Lemoine, , 2010
 Paths of hate, de Damian Nenow, , 2010
 Decapoda Schock, de Javier Chillon, , 2011
 Vortx Ltd, d'Adam Azmy et Stephen Trumble, , 2011 -  française
 Telegraphics, de A. Delacharley, L. Schneider, L. Parent et T. Thibault, , 2010
 Lazarov, de Nietov, , 2010
 Synchronisation, de Rimas Sakalauskas, , 2010
 Rosa, de Jesus Orellana, , 2011 -  française
 The unliving, de Hugo Lilja, , 2010 -  française
 Blinky tm, de Ruari Robinson,  / , 2011 -  française - Prix du jury
 L'intrus (Intruso), de José Ramon Frias, , 2011 -  française
 Junk Love, de Nikolaj B. Feifer, , 2011 -  française
 Mandragore, de Fabrice Blin, , 2011
 Le monstre de Nix, de Rosto,  /  / , 2011 - Prix du public

2012 
 25km2, de Jana Minarikova, , 2011
 Alien repair guy, de Ostein Moe, , 2012
 Meteor, de Christoph Girardet et Matthias Müller, , 2011
 La mystérieuse disparition de Robert Ebb, de François-Xavier Goby, Clément Bolla et Matthieu Landour, , 2011 - Prix du public
 Revolution 613, de Berter Orpak, , 2011
 Strip-tease volcanique, de Régine Cirotteau, , 2011
 Valdrift, de Jasper Wessels, , 2011
 Wunderkammern, de Hanna Nordholt et Fritz Steingrobe, , 2011
 Apnoe, de Harald Hund, , 2011 - Prix du jury
 Beth, de Thomas Jaulin-Berge, , 2011
 Countdown, de Céline Desrumaux, , 2011
 Error 0036, de Raul Fernandez, , 2011 - Mention spéciale du jury
 Kiyamet, de Ivan Ramadan, , 2011
 L'entrepôt, de Carole Chanal et Guillaume Parra, , 2011
 Machina homosapiens, de Olaf Hoegermeyer, , 2011
 Robots of Brixton, de Kibwe Tavares, , 2011 - Mention spéciale du jury
 Sync, de , , 2010
 Tvillingen, de Gustav Danielson, , 2011 - Mention spéciale du jury

2013 
 Zoo, de Nicolas Pleskof, , 2012
 Elefante, de Pablo Larcuen, , 2012
 Plug and play, de Michael Frei, , 2012
 The voice thief, d'Adan Jodorowski,  /  / , 2013
 The creator, de Al & Al, , 2012 - Prix du jury (ex-æquo)
 Parasite choi, de Damien Steck, , 2012
 Sleepworking, de Gavin Williams, , 2012 - Prix du jury (ex-æquo)
 Moustache from the moon, de Sélim Atmane, , 2013
 Anamesis, de Ben Goodger, , 2013
 Orbit ever after, de Jamie Stone, , 2013 - Prix du public
 My face is in space, de Thomas Jobbins, , 2012
 Hollywood movie, de Volker Schreiner, , 2012
 Foxes, de Lorcan Finnegan, , 2011

2014 
 Dead hearts, de Stephen W. Martin, , 2014 -  française
 Drone, de Daniel Jewel, , 2013 -  française
 Eden 2045, de James Lawler, , 2013 -  française
 Amnezijak, de Dalibor Baric, , 2013
 Circuit, de Robert Gwisdek, , 2013
 Kurgan, d'Igor Imhoff, , 2014
 Stardust, de Mischa Rozema, , 2013
 Habana, d'Edouard Salier, , 2013
 Atome, de Valentin Tuil, , 2013
 Otto Floss : freelance watcher, d'Arturo Bandinelli, , 2013
 Reset, de Marcus Kryler, , 2012 -  française - Prix du jury
 Why do I study physcis ?, de Xiangiun Shi, , 2013
 Entity, d'Andrew Desmon & Jean-Philippe Ferré, , 2013
 Protocolo, de Rodrigo Hernandez, , 2013
 Triad, de Bradley Oliver-White, , 2013 -  française - Mention spéciale du jury
 The nostalgist, de Giacomo Cimini, , 2014 -  française - Prix du public

2015 
 Avant, d'Arthur Tabuteau, , 2015 -  française
 Becoming one, de Tom Haig, , 2015 -  française
 The looking planet, d'Eric Anderson, , 2014 -  française
 100001, de Fabio Palmieri, , 2014
 Deep space, de Bruno Tondeur, , 2014
 Dark was the night, de Sam McMullen, , 2015 -  française
 Juliet, de Marc-Henri Boulier, , 2015 - Prix du public
 Shaman, de Marco Kalantari, , 2015 -  française
 Sumsing, de Martin Rahmlow, , 2014
 The lost city of tomorrow, d'Auden Bui, , 2014 -  française
 Clones, de Rafael Bolliger, , 2014
 Speed Bob, de Benjamin Blatière, , 2014
 Moth (Man of the house), d'O.T. Fagbenle, , 2014 -  française
 Helio, de Teddy Cecil, , 2015 -  française
 Wrapped, de Romain Kaelin, Falko Paeper et Florian Wittman, , 2014
 Welcome to forever, de Laddie Britt evin, , 2015 -  française
 Toonocalypse, d'Owen Rixon, 2015 -  française
 Man without direction, de Johannes Stjärne Nilsson, Pelle Öhlund et Nina Jemth, , 2015 -  française - Mention spéciale du jury pour l'acteur principal Pelle Öhlund
 Ils mourront tous dans l'espace, de Javier Chillon, , 2015
 Portal to hell !!! de Vivieno Caldinelli, , 2015 -  française - Prix Canal+
 The world of tomorrow, de Don Hertzfeldt, , 2015 - Prix du jury

2016 
 Time rodent, d'Ondrej Svadlena,  / , 2016 -  française - Prix du jury
 2084, de Taz Goldstein, , 2015 -  française
 Decorado, d'Alberto Vasquez, , 2016 - Mention spéciale du jury
 Adam Peiper, de Monica Mateo, , 2015
 La lisière, de Simon Saulnier, , 2015 -  française
 Automatic fitness, d'Alejandra Tomei, , 2015 - Prix du public
 The race, de Michaël Le Meur, , 2015
 H positive, de Glenn Paton, , 2015
 Amo, d'Alex Gargot, , 2016 -  française
 Subotika-land of wonders, de Peter Volkart, , 2015
 Freedom & justice, de Bjorn Melhus, , 2014
 Keep going, de Geon Kim, , 2016
 Life smartphone, de Chen Lin Xie, , 2015
 The perceivers, de Kyle Smithers, , 2015 -  française
 Zona-84, de Lonan Garcia, , 2016 -  française
 Planemo, de Veljiko Popovic, , 2015 - Prix Canal+
 Rae, d'Aaron Rovner, , 2016 -  française
 Restart, d'Olga Osorio, , 2015
 Silent night, de Natassja Djalog, , 2015 -  française
 You are the canvas, de Jean-Paul Frenay, , 2015
 Zero, de David Victori Blaya, , 2015 -  française

2017 
 2BR02B : To Be or Naught to Be de Marco Checa Garcia, , , 2016 -  française
 Cenizo de Jon Mikel Caballero, , 2017 -  française
 Animal de Ryan Curtis, , 2016
 Behind de Angel Gomez, , 2016
 Eye Contact de Stuart Mannion, , 2017 -  française
 Einstein-Rosen de Olga Osario, , 2016 - Prix du public
 Gerontophobia de Boris Sverlow, , 2016 -  française
 Green Light de Seongmin Kim, , 2017 -  française
 Fatcula de Martinus Klemet, , 2016 -  française
 Icarus de Tom Teller, , 2016 -  française
 Lacrimosa de Tanja Mairitsch, , 2017 -  française
 Lunatique de Gabriel Kalim Mucci, , 2016 -  française
 Nicole's Cage de Joseph Brandi, , 2017 -  française
 Black Holes : How Embarrassing to be Human de David & Laurent Nicolas, , 2017
 The Last Schnitzel de Ismet Kurtulus, , 2017 -  française - Prix Canal+
 Nimmer de Lieven Vanhove, , 2016
 Orbital Inn de Pierre Alain M'barga, , 2016
 E is for Evolution de Paul Kusmaul, , 2016 -  française
 The Swelling de Tom Bewilogua, , 2016 -  française
 Metube 2 : August sings Carmina Burana de Daniel Moshel, , 2016 - Prix du jury (ex-æquo)
 Real Artists de Cameo Wood, , 2017 -  française
 It's all in your head de Greg Jeffs, , 2016
 Caronte de Luis Tinoco, , 2017 -  française
 The Meltdown de Connor Kerrigan, , 2016 -  française
 Hybrids de Florian Brauch, Matthieu Pujol, Kim Tailhades, Yohan Thireau, Romain Thirion, , 2017 - Prix du jury (ex-æquo)
 The Boogeys de Sanjay François Sharma, , 2017 -  française
 Voyagers de collectif, , 2017
 Last Tree Standing de Agnes Baginska, , , , 2017 -  française

2018 
 Papilloplastie de David Barlow-Krelina, , 2018
 L'auxiliaire de Frédéric Plasman, , 2018
 Occupant de Peter Cilella, , 2018 -  française
 The Replacement de Sean Miller, , 2018 -  française - Prix Canal +
 Space Flower de Pam Covington, , 2018 -  française
 Edge of Alchemy de Stacey Steers, , 2017 - Prix du jury
 Laura & Vineta de Roberts Kulenko, , 2017 -  française
 Thalamos de Scott Robson & Andrew Jaksch, , 2017 -  française
 A Cat's Consciousness de Andrea Guizar, , , 2017 -  française
 Attack of the Cyber Octopuses de Nicola Piovesan, , 2017 -  française
 Bendito Machine VI de Jossie Malls Alvarez, , 2018
 Mécanique de collectif ESMA, , 2017
 Contractor 014352 de Simon Ryninks, , 2017
 Everything de David O'Reilly, , 2017
 The Cure de Mike Olenick, , 2017 -  française
 Emegency Stair de Mae-Hwa Park, , 2017 -  française
 Cyborgy de Adam Zadlo, , 2018 -  française
 Voyager de Kjerstl Helen Rasmussen, , 2017 -  française
 Irony de Radheya Jegatheva, , 2017 -  française - Prix du public
 Information Superhighway de Mathew Nelson, , 2018 -  française
 Reruns de Rosto, , 2018
 Keep that Dream Burning de Rainer Kohlberger, , , 2017
 RFLKTR de Matt Turner, , 2018 -  française
 Sog de Jonathan Schwenk, , 2017
 The Last Well de Filip Filkovic, , , 2017
 The Mandalas of the Inexplicable Reveries of Daemonboy de Sujay Narayan, , 2017
 Paleonaut de Eric McEver, , 2017 -  française
 World of Tomorrow 2 : le lourd fardeau des pensées des astres de Don Hertsfeldt, , 2017 -  française
 Rust in Peace de Will Welles, , 2018 - Mention spéciale du jury
 Ugly de Nikita Diakur, , 2017
 72% de Lluis Quilez, , 2017 -  française
 Walking Meat de Shinya Sugai, , 2018 -  française
 Riley was here de Jon Rhoads & Mike Marerro, , 2018 -  française
 Spinning Record de Emily Downe, , 2017
 Lo siento mi amor de Eduardo Casanova, , 2018 -  française

2019 
 Unregistered de Sophia Banks, , 2018
 m52 de Yves Paradis, , 2019
 Existence? de Yoann Eeckeman, , 2018
 Perfectly natural de Victore Alonso Berbe, , 2018 -  française
 Widdershins de Simon Biggs, , 2018 - Prix du public
 Somnium de Mayed Al Qasimi, , 2019 -  française
 Snowflakes de Faye Jackson, , 2019 -  française
 Synthia de Maria Hinterkoerner, , 2018
 400 MPH de P-E. Dannaud, J. Chaix, L. Desserre, A. Lefort, N. Pianeti et Q. Tireloque, , 2019
 Insemnopedy I: The Dream of Victor F. de Faye Formisano, , 2019
 Proxy de Sam Van Zoest, , 2018
 Leuki de Julien Leconte, , 2019
 El agua de Andrea Dargenio, , 2019 -  française - Prix du jury
 Blood metal revenge de Ernest Desumbila, , 2019 -  française
 The dark age de Jonah Schwartz, , 2018 -  française
 The last dance de Chris Keller, , 2019 -  française
 CC de Spear Sisters, , 2018 -  française
 Space between stars de Samuel W. Bradley, , 2018
 Flotando de Frankie de Leonardis, , 2018
 Floreana de Louis Morton, , 2018
 Breathe! de Max Breuer & Matthias Kreter, , 2018 -  française
 La noria de Carlos Baena, , 2018
 Apex de Stuart T. Birchall, , 2018
 The third hand de Yonatan Weisberg, , 2019
 Sevinç Vesaire de Kurtcebe Turgul, , 2018 - Mention spéciale du jury
 Please speak continuously and describe your experiences as they come to you de Brandon Cronenberg, , 2019
 Storm de Will Kindrick, , 2019 - Prix Canal +
 Diddie wa diddie de Joshua Erkman, , 2018
 la mer des sargasses /164: « L’invention de la Mer » de Jean-Christophe Sanchez, , 2019
 Slice of life de Luka Hrgovic & Dino Julius, , 2019

2020 
Édition Annulée

2021 
 À la mode de Jean Lecointre, , 2020
 Angst de Béla Baptiste, , 2020 -  française
 Facelift de Virat Pal,  , 2020 -  française
 Opera de Erick Oh,  , 2020 - Mention spéciale du jury
 The Following Year de Miguel Campana,  , 2020 -  française - Prix du public
 Recoding Entropia de François Vautier, , 2020
 The Hearers de Andy Fortenbacher, , 2020 -  française
 Les corps électriques de Antoine Janot, , 2021
 Human Trash de Aitor Almuedo, , 2020
 The Immortal de Carl Firth, , 2020 -  française
 It’s not safe outside de Stephan Bookas, , 2020 -  française
 Faces de Ivan Sainz-Pardo, , 2020
 La increible vacuna del Dr. Dickinson de Alex Rey, , 2020 -  française
 (Smiles) Sonrisas de Javier Chavanel, , 2020
 Zealandia de Bruno Du Bois,  , 2020 -  française - Prix Canal +
 Survivers de Carlos Gomez-Trigo, , 2020
 Swallow The Universe de Nieto, , 2021
 Ghillie de Mike Marriage, , 2020 -  française
 System Error de Matthew Vesely, , 2020 -  française
 Please Hold de KD Davila, , 2021 -  française - Prix du jury
 Exit/ Vykhod de Ivan Bassov, , 2020
 Tales from the Multiverse de Mette Tange, Magnus Igland Moller, Peter Smith, , 2020
 Pandora de Matthias Lerch, , 2020
 Les mécanorganes de Libéral Martin, , 2020
 Anomalie de Michael Jeanpert, , 2021
 Mask of the Evil Apparition de Alex Proyas, , 2021 -  française
 Pimple on the Nose de Davide Di Saro, , 2021 -  française

2022 
 0% de Zoé Chanavat, , 11', 2021 -  mondiale
 A goat's spell (Maudite chèvre) de Gerhard Funk, , 9', 2022
 All we knew and ever loved de Maxime Tiberghien & Sylvain Favre, , 9'22, 2021 -  française
 Babel - Le dernier matin du jour de Valentin Soulet, , 21', 2021
 Camouflage de Remco Polman, , 20', 2021
 Census de James Mackenzie, , 8'30, 2021 -  française
 New Babylon de Gideon van der Stelt, , 20', 2022 -  française - Mention spéciale du jury
 Rim de Hagar Faibish, , 6'44, 2021
 Night Breakers de Gabriel Campoy Benito, , 18', 2021
 Planktonium de Jan Van Ljken, , 15'23, 2021 -  française
 Blackout de Andrew Reid, , 7', 2021 -  française
 Creator de Andre LeBlanc, , 14', 2021 -  française
 Finito de Patrik Eklund, , 22'16, 2021 -  française - Prix du jury,  Prix Canal +, Prix du public 
Utopiales Palmarès 2022 
 Zombie Meteor de Alfonso Fulgencio et Jose Luis Farias, , 14', 2022 -  française
 Apotheosis de Max Pierce, , 20',2022 -  française
 Cuties de Theo W. Scott, , 5', 2021 -  française
 While Mortals Sleep de Alex Fofonoff, , 14', 2021
 Cyan Eyed de Ryan Grobins,  , 8'20, 2021 -  française
 Jeff de Walter Woodman,  , 6'16, 2021 -  française
 From Beyond de Fredrik S. Hana, , 13'35, 2021
 Cognition de Ravi Ajit Chopra, , 27', 2020 -  française
 Red Gaia de Udesh Chetty,  , 13', 2022 -  française
 Orientation de Evan Woolery, , 5', 2021 -  française
 La Machine d'Alex de Mael le Mée, , 25', 2022 -  française
 Drifter de Joost Jansen, , 15', 2022 -  française
 Megalomania de Eun-Seo Kim, , 6'30, 2021 -  française
 Fieldtrip de Paul Arion & Soren Bendt Aaboe Pedersen, , 21', 2022
 This Wild Abyss de Thomas Mendolia, , 22'30, 2022 -  française

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Utopiales
 Méliès d'or

Liens externes 
 

Récompense de cinéma en France
Récompense de cinéma décernée lors d'un festival